Þrymr of Thrymr, een reus uit de Noordse mythologie
Thrymr (maan), een maan van Saturnus